J.A. Hansen er navnet på flere personer:

 J.A. Hansen (1806-1877) – dansk politiker (Jens Andersen Hansen)
 J.A. Hansen (chefredaktør) (1878-1939) – dansk politiker og chefredaktør (Jens Andreas Hansen)
 J.A. Hansen (fagforeningsmand) (1867-1926) – dansk politiker og fagforeningsmand (Jacob Anton Hansen)